Der Wahlkreis 84 Leer/Borkum  ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Borkum, Weener die Gemeinden Bunde, Jemgum, Moormerland und Westoverledingen sowie das gemeindefreie Gebiet Insel Lütje Hörn.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Leer/Borkum sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Nico Bloem (SPD). Über die Landesliste zog zudem Meta Janßen-Kucz (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 84.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Leer 15 Parteien an. Davon hatten fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählte Abgeordnete ist Johanne Modder (SPD). Tatjana Maier-Keil rückte im November 2021 für Kai Seefried, der zum Landrat des Landkreises Stade gewählt worden war, in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 84.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder
| 53,7
| 48,7
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Maier-Keil, Tatjana"|Tatjana Maier-Keil
| 29,6
| 28,5
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Lenger, Tammo"|Tammo Lenger
| 6,2
| 5,9
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Völker, Jens"|Jens Völker
| 5,7
| 5,1
|-
| data-sort-value="05"| DIE LINKE
| data-sort-value="Kubiak, Bettina"|Bettina Kubiak
| 4,8
| 3,6
|-
| data-sort-value="20"|AfD
|
|
| 6,2
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
|
|
| 0,2
|-
| data-sort-value="16"|BGE
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="06"|DM
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="08"|LKR
|
|
| 0,0
|-
| data-sort-value="09"|ÖDP
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="10"|Die Partei
|
|
| 0,6
|-
| data-sort-value="11"|Tierschutzpartei
|
|
| 0,7
|-
| data-sort-value="12"|V-Partei³
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="12"|PIRATEN
|
|
| 0,2
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Leer/Borkum elf Parteien an. Davon haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder
| 44,8
| 43,4
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Baumann, Dieter"|Dieter Baumann
| 39,7
| 31,1
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Rutenberg, Hans-Joachim"|Hans-Joachim Rutenberg
| 7,8
| 10,1
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Venema, Arnold"|Arnold Venema
| 2,6
| 7,6
|-
| data-sort-value="05"|DIE LINKE.
| data-sort-value="Stevens-Kimpel, Ursula"|Ursula Stevens-Kimpel
| 3,1
| 3,0
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN
|
|
| 1,8
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Kohls, Gerriet"|Gerriet Kohls
| 2,1
| 1,3
|-
| data-sort-value="14"|NPD
|
|
| 0,9
|-
| data-sort-value="16"|PBC
|
|
| 0,4
|-
| data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,4
|-
| data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Leer/Borkum vier Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Johanne Modder (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Modder, Johanne"|Johanne Modder
| 38,6
| 38,6
|-
| CDU
| data-sort-value="Baumann, Dieter"|Dieter Baumann
| 36,9
| 36,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Wagner, Lothar"|Lothar Wagner
| 6,3
| 7,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Janssen-Kucz, Meta"|Meta Janssen-Kucz
| 7,0
| 5,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Wendel-Neemann, Irene"|Irene Wendel-Neemann
| 4,2
| 4,8
|-
| Die Friesen
| data-sort-value="Janssen, Bernhard"|Bernhard Janssen
| 6,1
| 4,5
|-
| NPD
|
|
| 1,3
|-
| PBC
| data-sort-value="Schmitz, Marlene"|Marlene Schmitz
| 0,6
| 0,6
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische
Alternative
| data-sort-value="Rybarski, Heinz-Jürgen"|Heinz-Jürgen Rybarski
| 0,3
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Leer)